Die Liste der Berge oder Erhebungen in Niger ist absteigend nach Höhe über dem Meeresspiegel sortiert.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Berge

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

!Niger, Berge
!
Niger, Berge